Toponímia:
 Villers (Loira), municipi al departament del Loira (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Villers (Vosges), municipi al departament dels Vosges (regió de Gran Est, França)
 Villers-sous-Ailly, municipi al departament del Somme (regió dels Alts de França, França)
 Villers-Agron-Aiguizy, municipi al departament de l'Aisne (Alts de França)
 Villers-en-Argonne, municipi al departament del Marne (Gran Est, França)
 Villers-Allerand, municipi al departament del Marne (Gran Est)
 Villers-sur-Auchy

 Villers-Bocage (Calvados), municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)

 Villers-Bocage (Somme), municipi al departament del Somme (Alts de França)
 Villers-les-Bois, municipi al departament del Jura (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Villers-sur-Bonnières, municipi al departament d'Oise (Alts de França)
 Villers-Bouton, municipi al departament de l'Alt Saona (Borgonya - Franc Comtat)
 Villers-Bretonneux, municipi al departament del Somme (Alts de França)
 Villers-Brûlin, municipi al departament del Pas de Calais (Alts de França)
 Villers-Buzon, municipi al departament del Doubs (Borgonya - Franc Comtat)
 Villers-lès-Cagnicourt, municipi al departament del Pas de Calais (Alts de França)
 Villers-Campsart
 Villers-Canivet
 Villers-Carbonnel
 Villers-en-Cauchies, municipi al departament del Nord (Alts de França)
 Villers-Cernay
 Villers-sous-Chalamont
 Villers-la-Chèvre
 Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles, municipi al departament de l'Alt Saona (Borgonya - Franc Comtat)
 Villers-Chief, municipi al departament del Doubs (Borgonya - Franc Comtat)
 Villers-Châtel, municipi al departament del Pas de Calais (Alts de França)
 Villers-la-Combe, municipi al departament del Doubs (Borgonya - Franc Comtat)
 Villers-Cotterêts, municipi al departament de l'Aisne (Alts de França)
 Villers-Farlay
 Villers-Faucon
 Villers-Franqueux

 Villers-Grélot

 Villers-Hélon, municipi al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França)

 Villers-Marmery

 Villers-sur-Mer

 Villers-aux-Nœuds

 Villers-les-Pots

 Villers-l'Hôpital

 Villers-Écalles

 Villers-en-Ouche

 Villers-au-Flos

 Villers-le-Tilleul

 Villers-sur-Saulnot

 Villers-Vermont

 Villers-Vaudey

 Villers-Vicomte

 Villers-lès-Nancy, municipi al departament de Meurthe i Mosel·la (regió del Gran Est, als afores de la ciutat de Nancy. L'any

 Villers-le-Tourneur

 Villers-Saint-Barthélemy

 Villers-la-Montagne

 Villers-devant-Mouzon

 Villers-lès-Mangiennes

 Villers-en-Haye

 Villers-Robert

 Villers-sur-le-Roule

 Villers-lès-Roye

 Villers-lès-Moivrons

 Villers-la-Faye

 Villers-le-Lac

 Villers-lès-Guise

 Villers-sur-Fère

 Villers-le-Rond

 Villers-Saint-Paul

 Villers-Semeuse

 Villers-Stoncourt

 Villers-Pater

 Villers-sous-Prény

 Villers-sous-Montrond

 Villers-Saint-Sépulcre

 Villers-en-Prayères

 Magny-lès-Villers

 Villers-sous-Foucarmont

 Villers-aux-Vents

 Villers-aux-Érables

 Villers-sous-Châtillon

 Villers-au-Bois

 Villers-Patras, municipi al departament de la Costa d'Or (Borgonya - Franc Comtat)

 Villers-Guislain, municipi al departament del Nord (Alts de França)

 Villers-en-Vexin

 Villers-le-Château

 Villers-le-Bouillet

 Villers-sur-Bar

 Villers-Pol, municipi al departament del Nord (Alts de França)

 Villers-sur-Authie

 Villers-sur-le-Mont

 Villers-lès-Luxeuil

 Villers-Sir-Simon

 Villers-Saint-Martin

 Villers-devant-le-Thour

 Villers-Saint-Genest

 Villers-sur-Coudun

 Villers-aux-Bois

 Villers-sous-Pareid

 Villers-les-Ormes

 Villers-sur-Port

 Villers-Saint-Christophe

 Villers-en-Arthies

 Villers-Saint-Frambourg

 Villers-sur-Meuse

 Villers-devant-Dun

 Villers-sur-Nied

 Villers-sur-Trie

 Villers-le-Sec (Aisne)

 Villers-le-Sec (Marne)

 Villers-Outréaux, municipi al departament del Nord (Alts de França)

 Villers-Plouich, municipi al departament del Nord (Alts de França)

 Villers-au-Tertre, municipi al departament del Nord (Alts de França)

 Villers-Rotin
 Villers-le-Sec (Alt Saona), municipi al departament de l'Alt Saona (Borgonya - Franc Comtat)

 Villers-le-Sec (Mosa), municipi al departament del Mosa (Gran Est)

 Villers-sous-Saint-Leu

 Villers-Sire-Nicole, municipi al departament del Nord (Alts de França)

 Villers-Tournelle, municipi al departament del Somme (Alts de França)

 Villers-la-Ville (Bèlgica), municipi belga del Brabant Való a la regió valona, a la vall del Thyle
 Villers-la-Ville (Alt Saona), municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat)

 Cantó de Villers-Bocage (Calvados), cantó al districte de Caen del departament de Calvados
 Cantó de Villers-Bocage (Somme), cantó al districte d'Amiens del departament del Somme
 Cantó de Villers-Cotterêts, cantó al districte de Soissons (departament de l'Aisne)

 Cantó de Villers-Semeuse, cantó al districte de Charleville-Mézières (departament de les Ardenes)
 Cantó de Villers-Farlay, cantó al districte de Dole del departament del Jura

 Estació de Villers-Brettoneux, estació ferroviària situada al municipi francès de Villers-Bretonneux (departament del Somme)

 Maisoncelle-et-Villers

 Ormoy-Villers
 Les Bons Villers, un municipi belga de la província d'Hainaut a la regió valona 
 Miscel·lània:
 Batalla de Villers-Bocage, enfrontament succeït el 13 de juny de 1944, durant la Batalla de Normandia
 Edicte de Villers-Cotterêts, edicte dictat el 1539 pel rei Francesc I de França  a aquesta vila vora Soissons, a l'actual departament d'Aisne (Picardia) 
 Gran Premi de Villers-Cotterêts, competició ciclista francesa d'un dia que es disputava al voltant de Villers-Cotterêts